Colla Jove Xiquets de Tarragona (1979)
 Colla Jove de Castellers de Sitges (1993)
 Colla Jove de l'Hospitalet (2000)
 Colla Castellera Jove de Barcelona (2010)
 Colla Jove Xiquets de Vilafranca (2010)
 Colla Jove dels Castellers de Vilafranca (1984–1985)
 Colla Jove de Vilanova (1982–1994)

Vegeu també 
 Colla Joves Xiquets de Valls
 Colla Vella (desambiguació)
 Colla Nova (desambiguació)